Адольфо Тарджони-Тоццетти (Adolfo Targioni Tozzetti) — итальянский естествоиспытатель и .

Биография 
Внук ботаника и врача Оттавиано Тарджони-Тоццетти. Изучал сначала ботанику, а потом и зоологию. 

В 1860 году назначен профессором зоологии и сравнительной анатомии беспозвоночных при естественно-историческом музее во Флоренции. 

В 1879 году Тарджони-Тоццетти учредил станцию прикладной энтомологии, состоящую при Королевском институте, директором которой он стал. Был избран президентом комиссии для борьбы с филлоксерой и членом комиссии рыбоводства. Министерством земледелия командирован в Средиземное море для изучения добывания кораллов и губок. 

Работы Тарджони-Тоццетти относятся к рыболовству, ракообразным и преимущественно сельскохозяйственной энтомологии. Способствовал созданию , первым президентом которого он стал (1869—1895). Опубликовал более 200 научных публикаций, в том числе о филлоксерах и ложнощитовках.

Труды 
 «I Crostacei della R. Pirocorvetta Magenta»,
 «Rapporto generale della Commissione della R. Ac. die Georgofill incaricata dello studio della malatia della uve» (Флоренция, 1855),
 «Della malattia del pidocchio Phylloxera vastatrix nella vita etc.» (Рим, т. I,1875),
 «Armature genitali maschili degli Ortotteri saltatori. Invasioni di Cavallette» (Флор., 1882),
 «La Fillossera e Ie malattie delle viti in Italia dal 1879 al 1883 etc.» (Флор.-Рим, 1883),
 «Aminali ed insetti del Tabacco in erba e del Tabacco secco» (I т., Флор.-Рим, 1891).

Примечания

Литература